Höllkopf bezeichnet 
einen 643 m hohen Berg im Westerwald, siehe Höllberg
einen 646 m hohen Berg im Thüringer Wald, siehe Höllkopf (Thüringer Wald)